Grindal est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (mort en 1548), érudit anglais ;
 Edmund Grindal (mort en 1583), ecclésiastique anglais ;
  (né en 1940), coureur cycliste australien ;
 James Grindal (né en 1980), joueur anglais de rugby à XV.

Notes et références